Kroksjön (Kroksjö) kan syfta på:

Sverige

Skåne 
Kroksjön (Näsums socken, Skåne), sjö i Bromölla kommun,  (19 ha)
Kroksjön (Visseltofta socken, Skåne), sjö i Osby kommun,  (6 ha)
Norra Kroksjön, Skåne, sjö i Osby kommun,  (13 ha)
Södra Kroksjön, Skåne, sjö i Osby kommun,  (7 ha)
Kroksjön (Hjärsås socken, Skåne), sjö i Östra Göinge kommun,  (18 ha)

Blekinge 
Lilla Kroksjön (Asarums socken, Blekinge), sjö i Karlshamns kommun,  (12 ha)
Stora Kroksjön (Asarums socken, Blekinge), sjö i Karlshamns kommun,  (28 ha)
Östra Kroksjön, sjö i Karlshamns kommun,  (32 ha)
Kroksjön (Ringamåla socken, Blekinge), sjö i Karlshamns kommun,  (4 ha)
Kroksjön (Åryds socken, Blekinge), sjö i Karlshamns kommun,  (41 ha)
Kroksjön (Lösens socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun,  (31 ha)
Kroksjön (Sillhövda socken, Blekinge, 625250-148680), sjö i Karlskrona kommun,  (52 ha)
Kroksjön (Sillhövda socken, Blekinge, 625580-148210), sjö i Karlskrona kommun,  (17 ha)
Kroksjön (Tvings socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun,  (29 ha)
Lilla Kroksjön (Jämshögs socken, Blekinge), sjö i Olofströms kommun,  (13 ha)
Stora Kroksjön (Jämshögs socken, Blekinge), sjö i Olofströms kommun,  (59 ha)
Lilla Kroksjön (Kyrkhults socken, Blekinge), sjö i Olofströms kommun,  (5 ha)
Stora Kroksjön (Kyrkhults socken, Blekinge), sjö i Olofströms kommun,  (10 ha)
Kroksjön (Bräkne-Hoby socken, Blekinge, 622950-145927), sjö i Ronneby kommun,  (6 ha)
Kroksjön (Bräkne-Hoby socken, Blekinge, 624333-145967), sjö i Ronneby kommun,  (14 ha)
Kroksjön (Eringsboda socken, Blekinge), sjö i Ronneby kommun,  (24 ha)

Halland 
Stora Kroksjön (Fagereds socken, Halland), sjö i Falkenbergs kommun,  (17 ha)
Kroksjön (Krogsereds socken, Halland, 632913-132904), sjö i Falkenbergs kommun, 
Kroksjön (Krogsereds socken, Halland, 633100-132465), sjö i Falkenbergs kommun,  (11 ha)
Kroksjön (Krogsereds socken, Halland, 633148-132383), sjö i Falkenbergs kommun,  (19 ha)
Kroksjön (Enslövs socken, Halland), sjö i Halmstads kommun,  (10 ha)
Stora Kroksjön (Enslövs socken, Halland), sjö i Halmstads kommun,  (62 ha)
Kroksjö (Getinge socken, Halland), sjö i Halmstads kommun,  (5 ha)
Kroksjön (Slättåkra socken, Halland), sjö i Halmstads kommun,  (9 ha)
Kroksjö (Frillesås socken, Halland), sjö i Kungsbacka kommun,  (10 ha)
Kroksjön (Älvsåkers socken, Halland), sjö i Kungsbacka kommun,  (11 ha)
Kroksjön (Lindome socken, Halland), sjö i Mölndals kommun,  (27 ha)
Kroksjö (Svartrå socken, Halland), sjö i Varbergs kommun,  (6 ha)
Kroksjö (Veddige socken, Halland), sjö i Varbergs kommun,  (17 ha)

Småland 
Kroksjön (Vislanda socken, Småland), sjö i Alvesta kommun och Ljungby kommun,  (16 ha)
Kroksjön (Burseryds socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun, 
Kroksjön (Kulltorps socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun,  (23 ha)
Kroksjön (Norra Hestra socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun,  (29 ha)
Kroksjön (Sandviks socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun,  (23 ha)
Kroksjön (Valdshults socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun,  (6 ha)
Kroksjön (Våthults socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun, 
Kroksjö (Åsenhöga socken, Småland), sjö i Gnosjö kommun,  (6 ha)
Kroksjön (Tveta socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,  (8 ha)
Kroksjön (Södra Unnaryds socken, Småland, 631763-136193), sjö i Hylte kommun,  (32 ha)
Kroksjön (Södra Unnaryds socken, Småland, 631782-135512), sjö i Hylte kommun,  (8 ha)
Kroksjö (Kråksmåla socken, Småland), sjö i Nybro kommun,  (47 ha)
Kroksjö göl, sjö i Nybro kommun, 
Kroksjön (Döderhults socken, Småland), sjö i Oskarshamns kommun,  (15 ha)
Kroksjön (Kristdala socken, Småland), sjö i Oskarshamns kommun,  (9 ha)
Kroksjön (Almundsryds socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun,  (15 ha)
Kroksjön (Tingsås socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun,  (16 ha)
Lilla Kroksjön, Småland, sjö i Tingsryds kommun,  (8 ha)
Stora Kroksjön, Småland, sjö i Tingsryds kommun,  (12 ha)
Kroksjön (Väckelsångs socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun,  (24 ha)
Kroksjön (Älmeboda socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun,  (12 ha)
Kroksjön (Åseda socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun,  (24 ha)
Kroksjö (Byarums socken, Småland), sjö i Vaggeryds kommun,  (15 ha)
Kroksjön (Blackstads socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (13 ha)
Övre Kroksjön, Småland, sjö i Västerviks kommun,  (32 ha)
Kroksjöarna, Småland, sjö i Västerviks kommun, 
Nedre Kroksjön, Småland, sjö i Västerviks kommun,  (34 ha)

Västergötland 
Stora Kroksjön (Skepplanda socken, Västergötland), sjö i Kilanda socken i Ale kommun,  (24 ha)
Kroksjöns naturreservat i Ale kommun, 
Kroksjön (Skepplanda socken, Västergötland), sjö i Skepplanda socken i Ale kommun, 
Stora Kroksjön (Bälinge socken, Västergötland), sjö i Alingsås kommun,  (40 ha)
Lilla Kroksjön (Bälinge socken, Västergötland), sjö i Alingsås kommun,  (11 ha)
Kroksjön (Kinnarumma socken, Västergötland), sjö i Borås kommun,  (3 ha)
Kroksjön (Kalvs socken, Västergötland), sjö i Falkenbergs kommun och Svenljunga kommun,  (39 ha)
Kroksjön (Älvsereds socken, Västergötland), sjö i Falkenbergs kommun, 
Kroksjön (Håcksviks socken, Västergötland, 635190-134723), sjö i Gislaveds kommun och Svenljunga kommun,  (27 ha)
Kroksjön (Amnehärads socken, Västergötland), sjö i Gullspångs kommun,  (14 ha)
Lilla Kroksjön (Bergums socken, Västergötland), sjö i Göteborgs kommun,  (8 ha)
Stora Kroksjön (Bergums socken, Västergötland), sjö i Göteborgs kommun,  (36 ha)
Norra Kroksjön, Västergötland, sjö i Habo kommun,  (10 ha)
Södra Kroksjön, Västergötland, sjö i Habo kommun,  (4 ha)
Kroksjön, Härryda kommun, sjö i Härryda kommun, 
Kroksjön (Undenäs socken, Västergötland, 650335-142554), sjö i Karlsborgs kommun, 
Kroksjön (Undenäs socken, Västergötland, 650467-142883), sjö i Karlsborgs kommun,  (6 ha)
Kroksjöarna, Västergötland, sjö i Laxå kommun, 
Kroksjön (Stora Lundby socken, Västergötland, 641840-128611), sjö i Lerums kommun, 
Kroksjön (Stora Lundby socken, Västergötland, 642022-128887), sjö i Lerums kommun, 
Kroksjön (Stora Lundby socken, Västergötland, 642061-129204), sjö i Lerums kommun, 
Kroksjön (Stora Lundby socken, Västergötland, 642260-128832), sjö i Lerums kommun, 
Kroksjön (Stora Lundby socken, Västergötland, 642267-129215), sjö i Lerums kommun, 
Kroksjön (Östads socken, Västergötland), sjö i Lerums kommun,  (11 ha)
Kroksjön (Hyssna socken, Västergötland), sjö i Marks kommun,  (19 ha)
Lilla Kroksjön (Kinna socken, Västergötland), sjö i Marks kommun, 
Stora Kroksjön (Kinna socken, Västergötland), sjö i Marks kommun, 
Kroksjön (Sätila socken, Västergötland, 638389-129266), sjö i Marks kommun,  (13 ha)
Kroksjön (Sätila socken, Västergötland, 639234-130459), sjö i Marks kommun,  (7 ha)
Kroksjö (Torestorps socken, Västergötland), sjö i Marks kommun,  (6 ha)
Kroksjön (Älekulla socken, Västergötland), sjö i Marks kommun,  (10 ha)
Kroksjön (Norra Kyrketorps socken, Västergötland), sjö i Skövde kommun, 
Kroksjön (Hillareds socken, Västergötland, 639299-134016), sjö i Svenljunga kommun, 
Kroksjön (Hillareds socken, Västergötland, 639694-134047), sjö i Svenljunga kommun, 
Kroksjön (Håcksviks socken, Västergötland, 635358-134283), sjö i Svenljunga kommun, 
Kroksjön (Mjöbäcks socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun, 
Kroksjön (Öxabäcks socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun,  (8 ha)
Kroksjön (Daretorps socken, Västergötland), sjö i Tidaholms kommun,  (7 ha)
Kroksjön (Ambjörnarps socken, Västergötland), sjö i Tranemo kommun,  (11 ha)
Kroksjön (Mossebo socken, Västergötland), sjö i Tranemo kommun,  (8 ha)
Kroksjön (Sjötofta socken, Västergötland), sjö i Tranemo kommun,  (17 ha)
Lilla Kroksjön (Tranemo socken, Västergötland), sjö i Tranemo kommun,  (7 ha)
Stora Kroksjön (Tranemo socken, Västergötland), sjö i Tranemo kommun,  (17 ha)
Kroksjön (Älgarås socken, Västergötland), sjö i Töreboda kommun,  (18 ha)
Kroksjön (Timmele socken, Västergötland), sjö i Ulricehamns kommun,  (7 ha)
Kroksjön (Norra Vånga socken, Västergötland), sjö i Vara kommun,  (5 ha)
Kroksjö (Grimmareds socken, Västergötland), sjö i Varbergs kommun,  (16 ha)
Kroksjö (Gunnarsjö socken, Västergötland), sjö i Varbergs kommun,  (9 ha)
Kroksjön (Skogsbygdens socken, Västergötland), sjö i Vårgårda kommun,  (8 ha)

Östergötland 
Kroksjön (Kättilstads socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun,  (11 ha)
Kroksjön (Ulrika socken, Östergötland), sjö i Linköpings kommun,  (13 ha)

Bohuslän 
Kroksjön (Västerlanda socken, Bohuslän), sjö i Lilla Edets kommun,  (52 ha)
Kroksjön (Ucklums socken, Bohuslän, 644120-127686), sjö i Stenungsunds kommun,  (7 ha)
Kroksjön (Ucklums socken, Bohuslän, 644256-127560), sjö i Stenungsunds kommun,  (6 ha)

Dalsland 
Lilla Kroksjön, Dalsland, sjö i Bengtsfors kommun och Dals-Eds kommun,  (13 ha)
Stora Kroksjön, Dalsland, sjö i Bengtsfors kommun och Dals-Eds kommun,  (22 ha)
Kroksjö, Dalsland, sjö i Dals-Eds kommun och Munkedals kommun,  (23 ha)

Närke 
Kroksjön (Nysunds socken, Närke), sjö i Degerfors kommun,  (10 ha)
Kroksjön (Kvistbro socken, Närke), sjö i Lekebergs kommun,  (24 ha)

Västmanland 
Kroksjön, Västmanland, sjö i Arboga kommun,  (12 ha)

Uppland 
Kroksjö, by i Uppsala kommun, cirka tre mil från centralorten.
Kroksjön (Djurö socken, Uppland), sjö i Värmdö kommun,  (8 ha)
Kroksjön (Värmdö socken, Uppland), sjö i Värmdö kommun,  (17 ha)

Värmland 
Kroksjön (Gräsmarks socken, Värmland), sjö i Sunne kommun,  (30 ha)
Kroksjön (Lekvattnets socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (66 ha)
Kroksjön (Södra Finnskoga socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (49 ha)
Kroksjön (Holmedals socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (60 ha)
Kroksjön (Östervallskogs socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (16 ha)

Dalarna 
Kroksjön (Envikens socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (6 ha)
Kroksjön (Svartnäs socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (26 ha)

Gästrikland 
Kroksjön (Ockelbo socken, Gästrikland), sjö i Ockelbo kommun,  (40 ha)
Kroksjö öga, naturreservat i Ockelbo kommun,6 km nordväst om Lingbo,

Hälsingland 
Kroksjön (Hanebo socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun och Ockelbo kommun,  (36 ha)
Kroksjön (Los socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (80 ha)
Kroksjön (Hassela socken, Hälsingland), sjö i Nordanstigs kommun,  (38 ha)

Jämtland 
Neder-Kroksjön, sjö i Bergs kommun,  (30 ha)
Över-Kroksjön, sjö i Bergs kommun,  (37 ha)
Väster-Kroksjön, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (17 ha)
Öster-Kroksjön, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (17 ha)
Kroksjön, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun,  (42 ha)

Medelpad 
Kroksjön (Haverö socken, Medelpad), sjö i Bergs kommun och Ånge kommun,  (56 ha)
Kroksjön (Indals socken, Medelpad, 695242-155877), sjö i Sundsvalls kommun,  (14 ha)
Kroksjön, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (14 ha)
Kroksjön (Ljustorps socken, Medelpad), sjö i Timrå kommun,  (37 ha)
Kroksjön (Torps socken, Medelpad), sjö i Ånge kommun,  (22 ha)

Ångermanland 
Kroksjön (Bjurholms socken), sjö i Bjurholms kommun,  (25 ha)
Kroksjöarna, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun,  (27 ha)
Mellan-Kroksjön, sjö i Kramfors kommun,  (36 ha)
Ytterst-Kroksjön, sjö i Kramfors kommun,  (35 ha)
Återst-Kroksjön, sjö i Kramfors kommun,  (14 ha)
Kroksjön (Graninge socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (11 ha)
Stor-Kroksjön, sjö i Sollefteå kommun,  (14 ha)
Kroksjön (Björna socken, Ångermanland, 705936-164177), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (8 ha)
Kroksjön (Björna socken, Ångermanland, 706915-163426), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (6 ha)
Kroksjön (Gideå socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (53 ha)

Västerbotten 
Kroksjön (Bygdeå socken, Västerbotten, 712192-174169), sjö i Robertsfors kommun,  (55 ha)
Kroksjön, Skellefteå kommun, sjö sydväst om Skellefteå i Skellefteå kommun,  (79 ha)
Kroksjön (Sävars socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun,  (20 ha)
Kroksjön (Umeå socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun,  (28 ha)
Inre-Kroksjön, sjö i Vindelns kommun,  (2,2 km²)
Yttre-Kroksjön, sjö i Vindelns kommun,  (2,3 km²)

Lappland 
Kroksjön (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (23 ha)
Kroksjön (Dorotea socken, Lappland), sjö i Dorotea kommun,  (33 ha)
Kroksjön (Umeälvens avrinningsområde), sjö i Lycksele kommun,  (27 ha)
Kroksjön (Öreälvens avrinningsområde), sjö i Lycksele kommun,  (14 ha)
Kroksjö, Lycksele kommun, by i Lycksele kommun, 
Kroksjön (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (3,4 km²)
Kroksjön (Tärna socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (37 ha)
Kroksjön (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun,  (48 ha)
Nedre Kroksjön, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun,  (58 ha)
Övre Kroksjön, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun,  (67 ha)
Väster-Kroksjön, Lappland, sjö i Åsele kommun,  (8 ha)
Öster-Kroksjön, Lappland, sjö i Åsele kommun,  (18 ha)
Kroksjön (Åsele socken, Lappland, 710344-158869), sjö i Åsele kommun,  (18 ha)
Kroksjön (Åsele socken, Lappland, 711781-158682), sjö i Åsele kommun,  (6 ha)

Se även 
Krokasjön
Koukkujärvi (finska)
Krokträsket
Kroktjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn